Fernando de Andrade puede referirse a:

 Fernando de Andrade de las Mariñas (1477-1540), conde de Villalva, militar español destacado en las guerras italianas;
 Fernando de Andrade (1535-1614), poeta portugués que escribió en castellano bajo el seudónimo "anónimo sevillano";
 Fernando de Andrade y Sotomayor (1579-1655), religioso español, arzobispo de Burgos y de Santiago de Compostela y virrey de Navarra;
 Fernando Andrade Castro, arzobispo de Palermo en 1644-48 y de Jaén en 1648-1664; 
 Fernando Andrade Pires de Lima (n. 1906), jurista portugués.